Nevada County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Nevada County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Nevada County (Kalifornie) – okres státu Kalifornie